Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2012 odbyły się w dniach 11–20 stycznia 2012 w marokańskich miastach Sala i Rabat. Mistrzostwa były jednocześnie turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata 2013 i Igrzysk Olimpijskich 2012. Była to 20 edycja mistrzostw Afryki w piłce ręcznej mężczyzn. Tytułu zdobytego w 2010 broniła reprezentacja Tunezji.

Losowanie grup odbyło się 24 września 2011 roku w Casablance, a następnie opublikowano rozkład gier.

W turnieju zwyciężyła reprezentacja Tunezji, która uzyskała jednocześnie bezpośredni awans do olimpijskiego turnieju, zdobywcy srebrnego medalu – Algierczycy – otrzymali zaś prawo gry w światowym turnieju kwalifikacyjnym. Awans na mistrzostwa świata prócz finalistów uzyskali również Egipcjanie po zdobyciu trzeciego miejsca

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Mecze klasyfikacyjne

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zdobyli:

Zobacz też 
 Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2012

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2012 w piłce ręcznej
2012 w Maroku